Santuario della Madonna del Pozzo a Empoli
Santuario della Madonna del Pozzo a Ortucchio
Santuario della Madonna del Pozzo a San Salvatore Monferrato